Ру́дский (ж. — Ру́дская) — польская фамилия, распространённая и в России, прежде всего среди потомков оказавшихся в России польских дворян.

Известные носители:
 Рудский, Валентин Григорьевич (1926—2015) — известный томский педагог, учёный-фенолог, последний в СССР 1930—1940-х гг. бойскаут России.
 Рудский, Виктор Валентинович (род. 1951) — российский учёный-географ, исследователь Алтая